Babuino puede referirse a:

 Babuino, un género de primates.
 Babuino gigante, nombre común  dado a dos especies distintas de primates del género Theropithecus.
 Babuino, una de las seis estatuas parlantes romanas.
 Babuino sagrado egipcio, hamadríade (Papio hamadryas), también conocido como papión o babuino hamadrya.